

Geografia 
Canada
 Lindsay – città dell'Ontario
Stati Uniti d'America
 Lindsay – città della Contea di Tulare, California
 Lindsay – villaggio della Contea di Platte, Nebraska
 Lindsay – città della Contea di Garvin, Oklahoma
 Lindsay – città della Contea di Cooke, Texas
 Lindsay – CDP della Contea di Reeves, Texas

Personaggi immaginari
 Lindsay  – personaggio della serie animata A tutto reality
 Lindsay  – personaggio della serie di videogiochi MySims

Persone 
 Lindsay  – cantante belga
 Adam Lindsay Gordon  poeta, fantino e politico australiano
 Alec Lindsay – ex calciatore inglese
 Arto Lindsay – musicista e produttore discografico statunitense
 Eric Mervyn Lindsay – astronomo irlandese
 Howard Lindsay – drammaturgo, attore e sceneggiatore statunitense
 Jamie Lindsay – calciatore scozzese
 Jeff Lindsay – scrittore statunitense
 Joan Lindsay – scrittrice e commediografa australiana
 Liam Lindsay – calciatore scozzese
 Luther Lindsay, ring name di Luther Jacob Goodall – giocatore di football americano e wrestler statunitense
 Margaret Lindsay – attrice statunitense
 Michael Lindsay  doppiatore statunitense
 Nigel Lindsay – attore britannico
 Norman Lindsay – artista, scultore e scrittore australiano
 Phillip Lindsay – giocatore di football americano statunitense
 Robin Lindsay – hockeista su prato britannico
 Ted Lindsay, propr. Robert Blake Theodore Lindsay – hockeista su ghiaccio canadese
 Vachel Lindsay – poeta statunitense
 Wallace Martin Lindsay – filologo e paleografo britannico
 William Lindsay Gresham – scrittore statunitense

Altro
 31684 Lindsay – asteroide della fascia principale
 Clan Lindsay – clan scozzese
 Commissione Lindsay – commissione d'inchiesta irlandese
 Cratere Lindsay – cratere lunare
 Conte di Lindsay – titolo ereditario della nobiltà inglese della parìa scozzese ed in quella inglese
 Lindsay – nome proprio di persona

Pagine correlate 
John Lindsay
Robert Lindsay